Ernst Schmidheiny ist der Name folgender Personen:

* Ernst Schmidheiny (Industrieller, 1871) (Ernst I. Schmidheiny; 1871–1935), Schweizer Industrieller und Politiker
 Ernst Schmidheiny (Industrieller, 1902) (Ernst II. Schmidheiny; 1902–1985), Schweizer Industrieller und Stiftungsgründer